trudne sprawy – w teorii prawa: trudne przypadki
 Trudne sprawy – polski serial paradokumentalny